Efoulan peut désigner :
 Efoulan, une commune du Cameroun située dans la région du Sud et le département de la Mvila ;
 Efoulan, un village du Cameroun situé dans la Région du Centre et le département de la Haute-Sanaga ;
 Efoulan, un village du Cameroun dans la commune d'Akonolinga ;
 Efoulan, un village du Cameroun dans la commune de Dzeng ;
 Efoulan, un village du Cameroun situé dans la Région du Centre et la commune de Nkolmetet ;
 Efoulan, un village du Cameroun situé dans la Région du Centre et la commune de Mengang ; 
 Efoulan, un village du Cameroun faisant partie de la commune de Nguelemendouka ;
 Efoulan, un quartier de Yaoundé au Cameroun.